Música:
 Tomorrow, cançó de la banda irlandesa U2.
 Tomorrow, cançó de la banda australiana Silverchair.
 Tomorrow (grup), grup anglès de rock psicodèlic de la dècada dels 60.
Altres
 Tomorrow (pel·lícula de 1972), pel·lícula de 1972 protagonitzada per Robert Duvall.
 Tomorrow (pel·lícula de 2015), pel·lícula de 2015 dirigida per Martha Pinson.